Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2011 to 21. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmuje trzy konkurencje: cross-country, zjazd i four-cross. W każdej z konkurencji zaplanowano po siedem zawodów. Pierwsze zawody odbyły się 21 kwietnia 2011 roku w południowoafrykańskim Pietermaritzburgu, a ostatnie rozegrano 21 sierpnia 2011 we włoskim Val di Sole.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Kanadyjka Catherine Pendrel wśród kobiet oraz Szwajcar Nino Schurter wśród mężczyzn, w downhillu: Francuzka Sabrina Jonnier wśród kobiet oraz Brytyjczyk Gee Atherton wśród mężczyzn, w four-crossie: Austriaczka Anita Molcik wśród kobiet oraz Australijczyk Jared Graves wśród mężczyzn.

Wyniki

Cross-country

Downhill

Four-cross

Klasyfikacje 
Stan na 21 sierpnia 2011 r.

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
  

Puchar Świata w kolarstwie górskim
2011 w kolarstwie